Gouvernement Dzurinda I
 Gouvernement Dzurinda II